Tom Scott kan henvise til flere personer:

Sport 
 Tom Scott (canadisk fodboldspiller) (født 1951), optaget i Canadian Football Hall of Fame
 Tom Scott (træner) (1908–1993), coach of the North Carolina Tar Heels basketball program
 Tom Scott (fodboldspiller) (1904-1979), engelsk fodboldspiller
 Tom Scott (linebacker) (1930–2015), optaget i College Football Hall of Fame
 Tom Scott (offensive lineman) (født 1970), amerikansk fodboldspiller

Musik 
 Tom Scott (komponist) (1912–1961), amerikansk komponist
 Tom Scott (musiker) (født 1948), amerikansk jazz saxofonist

Kunst 
 Tom Scott (tegneserietegner) (født 1947), New Zealandsk tegneserietegner
 Tom Scott (maler) (1854–1927), skotsk maler

Andre 
 Tom Scott (komiker), britisk entertainer og komiker
 Tom Scott (poet) (1918–1995), skotsk poet
 Tom Scott (lydtekniker), modtog en Academy Award for Best Sound i 1983 og 1984
 Tom Everett Scott (født 1970), American film, teater og tv-skuespiller
 Tom Scott (amerikansk forretningsmand), grundlage Nantucket Nectars